Ла Лабор Вијеха има више значења:

 Ла Лабор Вијеха, Ранчо Вијехо (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лабор Вијеха (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику